Frege steht für:

 Frege & Co., Bankhaus in Berlin und Leipzig
 (21665) Frege, Asteroid des Hauptgürtels

Frege ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Frege (* 1962), bekannt als Campino, deutscher Rocksänger
 Arnold Woldemar von Frege-Weltzien (1841–1916), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR, MdL

 Ferdinand Ludwig Frege (1804–1883), deutscher Theologe und Historiker, Pfarrer in Berlin-Schöneberg
 Gottlob Frege (1848–1925), deutscher Mathematiker, Logiker und Philosoph
 Judith Frege (* vor 1959), deutsche Tänzerin, Choreografin und Autorin
 Livia Frege (1818–1891), deutsche Sängerin (Sopran) und Mäzenin
 Ludwig Frege (1884–1964), deutscher Jurist, erster Präsident des Verwaltungsgerichts Berlin und des Bundesverwaltungsgerichtes
 Michael Frege (* 1959), deutscher Anwalt und Insolvenzverwalter
 Woldemar Frege (1811–1890), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Frégé
 Fregehaus in Leipzig
 Frege-Kalkül
 Frege-Prinzip
 Freges Theorem